La saison 2018 des Giants de San Francisco est la  en Ligue majeure de baseball pour cette franchise et la  depuis le transfert des Giants de la ville de New York à celle de San Francisco.

Contexte

Saison régulière 
La saison régulière de 162 matchs des Giants débute le  par une visite aux Dodgers de Los Angeles et se termine le  suivant. Le premier match local au AT&T Park de San Francisco est programmé le  face aux Mariners de Seattle.

Classement

Effectif

Affiliations en ligues mineures

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel des Giants de San Francisco

San Francisco
2018
San Francisco